Wigilancja – matka cesarza wschodniorzymskiego Justyniana I
 Wigilancja – siostra cesarza wschodniorzymskiego Justyniana I
 Wigilancja – pojęcie z zakresu fizjologii